

Geografia 
 Mallo – frazione di Penne in provincia di Pescara
 Mallo – antica località della Turchia

Persone 
 Cratete di Mallo – grammatico e filosofo greco antico
 Dionisiade di Mallo – poeta greco antico
 Facundo Mallo – calciatore uruguaiano
 Hugo Mallo – calciatore spagnolo
 Zenodoto di Mallo – grammatico e filosofo greco antico

Altro 
 Mallo – in botanica, la polpa che può avvolgere un tipo particolare di frutto detto noce
 Diocesi di Mallo – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Mallo – assemblea presso i Franchi Sali

Note